IRT est un sigle pouvant signifier :
 institut de recherche technologique, en France ;
 Institut für Rundfunktechnik, un organisme de recherche dans le domaine de la radiodiffusion situé en Allemagne ;
 Interborough Rapid Transit Company, une ancienne entreprise de transport en commun de la ville de New York ;
 Ittihad Riadhi de Tanger, un club de football basé à Tanger, évoluant en première division marocaine ;
 Île de La Réunion Tourisme, l'organisme officiel chargé de la promotion du tourisme sur l'île de La Réunion.